Haaf ist der Familienname folgender Personen: 

 Albrecht Haaf (* 1953), deutscher Musiker und Komponist
 Dietmar Haaf (* 1967) deutscher Weitspringer 
 Friedrich Haaf (1831–1889), deutscher Verwaltungsbeamter, Landtagsabgeordneter
 Günter Haaf (* 1946), deutscher Wissenschaftsjournalist 
 Karl Haaf (1897–1969), deutscher Metzgermeister und Politiker (CSU), MdL Bayern
 Max Haaf (1899–1972), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Meredith Haaf (* 1983), deutsche Journalistin und Autorin
 Oskar Haaf (* 1905), deutscher Rundfunkpionier
 Wilm ten Haaf (1915–1995), deutscher Regisseur